Королищевичи () — деревня в Минском районе Республики Беларусь. Расположена в 4-х километрах к югу от нп Новый Двор, входит в Новодворский сельсовет. Через деревню протекает река Свислочь, проходит железнодорожная ветка Колодищи — Михановичи. На 2010 год насчитывалось 169 хозяйств, 545 жителей.

История

В составе ВКЛ и Речи Посполитой 
В 1582 году — село имения Гатово, хозяйский двор, собственность князей Крушинского и Масальского, в Минском повете и воеводстве ВКЛ.

В 1597—1598 годах — село, хозяйский двор, собственность Тышкевича, Масальской, Крушинского.

В 1667 году — имение, собственность Друцкого-Горского.

В 1725 году было 17 дворов, собственность Друцкого-Горского.

В 1778 году было 29 дворов, 171 житель, церковь, фольварк, собственность Прушинского.

В 1791 году село было центром имения, 108 дымов, 2 корчмы, собственность Минского прихода (белор. Мінскай парафii) и Прушинских.

В составе Российской империи 
После Второго раздела Речи Посполитой (1793) в составе Российской империи.

В 1800 году — село около р. Свислочь, 35 дворов, 300 жителей, деревянный костёл Святой Троицы, часовня, корчма, хозяйский двор, деревянный мост через р. Свислочь, собственность Прушинского и Католической церкви, в Игуменском уезде Минской губернии.

В 1858 году было 49 крестьянских душ, а также 344 крестьянские души — у Прушинских.

В 1880 году — село, 51 двор, 584 жителя, костёл, в Игуменском уезде.

В 1897 году — село, 100 дворов, 708 жителей, костёл, часовня, питейный дом, имение (9 дворов, 83 жителя).

С 1907 года стало действовать народное училище.

После 1917 
В 1956 году неподалеку от Королищевичей был создан Дом творчества белорусских писателей имени Я. Коласа, позже перенесённый в окрестности Ракова под Минском.

Памятники архитектуры 

Усадьба Прушинских XVIII—нач. XX вв. (в руинах). По семейным преданиям, в 1797 году владелец усадьбы Станислав Прушинский принимал у себя императора Павла I. В телепередаче «Прыгоды дылетанта» также говорилось о том, что здесь бывал и последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. После пожара 1989 года от усадьбы сохранилось только прямоугольное в плане здание из красного кирпича (предположительно конюшня).

Костёл Опеки Божией Матери.

Известные жители 
Ганна Цюндявицкая (1803—1850) — автор популярной кулинарной книги «Литовская хозяйка»

Язэп Пуща (1902—1964) — белорусский поэт

Примечания 

Населённые пункты Минского района
Транспорт связывающий Город Минск обеспечивается 3 _ 4 Автобусами 
 312а _ Мацевичи _ Минск (ДС Чижовка); (1 Раз В День В Направлении Минска)
 316 _ Минск (ДС Чижовка) — Мацевичи; (3 раза в день)
 376с _ Минск (АС Автозаводская) — Королищевичи; (4 раза в день)
 376ас _ Минск (АС Автозаводская) — Мацевичи; (2 раза в день)